Lelești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lelești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj

 Lelești (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Lelești (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud